Le nom Graham Cooke est porté par les personnes suivantes :
 Graham Cooke (1912-1995), un joueur australien de rugby à XV ;
 Graham Cooke (1946-), un golfeur canadien.

Voir aussi